Valeriote est un patronyme italien pouvant désigner:

Patronyme
Frank Valeriote (né en 1954), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1987), producteur et guitariste canadien

Homonymie de patronyme
Patronyme italien